Le patronyme du Rieu est porté par deux familles distinctes.

Famille du Rieu 
 Famille du Rieu, famille noble originaire de l'Aveyron

Famille Chalret du Rieu 
 Famille Chalret du Rieu, famille de l'ancienne bourgeoisie aveyronnaise qui au  a ajouté à son patronyme celui de la famille du Rieu en souvenir d'une alliance du . Pierre Chalret (1700-1768), avocat en parlement, s'est marié en premières noces en 1734 Henriette du Rieu, fille de Jean du Rieu, sieur de Maisonneuve, et en secondes noces vers 1736 à Villeneuve-d'Aveyron avec Françoise Bex, fille de Michel Bex et de Anne Garrigues, dont cinq fils et une fille: Jean Chalret (1737-1825), marié en 1777 à Louise Thérondel, dont descendance Chalret du Rieu ; Sylvestre Chalret (1739-1818), avocat, juge de paix à Villeneuve, sans alliance ; Jean-Jacques Chalret (1744-1836), professeur de mathématiques au collège de Cahors, sans alliance ; François Chalret du Rieu (1749-1822), commerçant à Bordeaux, marié à Antoinette Lagarde, dont descendance Chalret du Rieu ; Pierre Chalret (1750), prêtre, docteur en théologie ; Anne ; Marie-Félicité (1754), mariée ;

Notes et références